Ce terme peut désigner :

Toponyme

Canada 
Lac Sherbrooke, un lac situé en Colombie-Britannique
Lac Sherbrooke, un lac situé en Nouvelle-Écosse, dans le comté de Lunenburg
Lac Sherbrooke, un lac situé en Nouvelle-Écosse, dans le comté de Guysborough